Эмиль Хушке (; 14 декабря 1797, Веймар, Германия — 19 июня 1858, Йена, Германия) — немецкий анатом, эмбриолог. Член «Леопольдины».

Уроженец Веймара. Окончил Веймарскую гимназию. Изучал медицину в Йенском университете и провел большую часть своей профессиональной карьеры в Йене. В 1820 году защитил диссертацию по теме: «Физиогномика и мимика». В 1827 году был назначен профессором анатомии. Эмиль Хушке был политически активен, принял участие в создании организации «Немецкое братство» () — студенческого движения за национальное единство Германии.

Эмиль Хушке был преданным сторонником натурфилософии, стремился найти связь между мозгом и душой. Он внес значительный вклад в сравнительную анатомию. Он был первым, кто описал несколько анатомических структур, которые теперь носят его имя:
 Слуховые зубчики Хушке — гребневидные выросты губы преддверного края костной спиральной пластинки улиткового протока;
 Хрящ Хушке — хрящевая пластинка, расположенная у нижнего края хрящевой части перегородки носа рядом с вомеро-назальным органом;
 Отверстие (канал) Хушке — результат дефекта оссификации височной кости. Отверстие (канал) в передне-нижнем отделе наружного слухового прохода, вплоть до установления связи с височно-нижнечелюстным суставом. Клинически значим тем, что может служить местом формирования грыжи капсулы височно-нижнечелюстного сустава, свищей между наружным слуховым проходом и околоушной железой.

В 1829 году Эмиль Хушке описал род немертинных червей — Notospermus.

Семья 
В 1867 году его дочь Агнес Хушке вышла замуж за знаменитого естествоиспытателя Эрнста Геккеля (1834-1919).

Библиография 
 «Quaedam de organorum respiratoriorum in animalium serie metamorphosi generatim scripta et de vesica natatoria piscium quaestiones» (Jena, 1818);
 «Mimices et physiognomices fragmentum physiologicum» (Jena, 1823);
 «Ueber die Umbildung des Darmcanals und der Kiemen der Froschquappen» (1826);
 «Entwicklung der Glandula thyreoidea» (1828);
 «Commentatio de pectinis in oculo avium potestate anatomica et physiologica» (Jena, 1827);
 «Ueber die Kiemenbögen und Kiemengefässe beim bebrüteten Hühnchen» (1827);
 «Ueber die erste Entwicklung des Auges und die damit zusammenhängende Cyclopie» (1832);
 «Ueber die Gehörzähne, einen eigenthümlichen Apparat in der Schnecke des Vogelohrs» (1835);
 «De bursae Fabricii origine» (Jena, 1838).

Примечания

Ссылки 
 encyclopedia.com — Эмиль Хушке;
 deutsche-biographie.de — Эмиль Хушке.

Анатомы Германии
Члены Саксонской академии наук